Das Flüchtlingslager Dschabaliya () befindet sich 3 km nördlich der Stadt Dschabaliya im Gouvernement Nordgaza am nördlichen Ende des Gaza-Streifens. Es ist 1,4 km² groß. Es ist Teil des palästinensischen Flüchtlingsproblems und gilt als das größte Flüchtlingslager auf palästinensischem Gebiet.

Geschichte 
Es wurde nach dem Palästinakrieg vom Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) im Jahre 1948 errichtet. Im Dezember 1987 nahm die Erste Intifada hier ihren Ausgang. Das Lager war regelmäßig Schauplatz von Gewalt im israelisch-palästinensischen Konflikt. Es gilt auch als eine wichtige Hochburg der Hamas-Bewegung.

Nach Angaben des Zentralamts für Statistik der Palästinensischen Autonomiebehörde waren im Flüchtlingslager Dschabaliya am 30. Juni 2002 103.646 Bewohner, im Jahre 2005 106.691 Bewohner und Mitte 2006 93.455 Bewohner registriert.

Im Juli 2014 soll bei einem Angriff durch die israelische Armee eine Schule im Flüchtlingslager Dschabaliya zerstört worden und mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen sein.

Einzelnachweise 

DschabaliyaFluchtlingslager
Dschabaliya Fluchtlingslager